Dakhla ist der Name folgender Orte:
 Dachla, eine Oase in Ägypten
 Ad-Dakhla, einer Stadt in der Westsahara